Mézeray peut se référer à :

Toponymes 

 Mézeray, une commune de la Sarthe

Patronyme 
Joséphine Mézeray (1774-1823), actrice française.
 Louis Charles Lazare Costard de Mézeray (1806-1887), chef d'orchestre du Grand Théâtre de Bordeaux, père de Cécile, Reine,  et  
 Cécile Mézeray, soprano française du  siècle.
 Reine Mézeray, soprano française du  siècle.
 François Eudes de Mézeray (1610-1683), académicien et historien français.

Cinéma 

 « Félicien Mézeray », personnage interprété par Louis de Funès, dans le film Le Tatoué (1968), réalisé par Denys de La Patellière.

Homonymie de patronyme